Quidaciolu ist der Familienname folgender Personen: